«Вверх» () — американский полнометражный мультипликационный фильм анимационной студии Pixar.

В мае 2009 года Каннский кинофестиваль впервые в своей истории открылся показом мультфильма, и этим мультфильмом стал «Вверх». В некоторых кинотеатрах фильм показывается в 3D формате, его показ предваряет короткометражный мультфильм «Переменная облачность». «Вверх» был удостоен премии «Оскар» в категориях лучший анимационный полнометражный фильм и лучшая музыка к фильму.

Теглайн: Когда проблемы тянут ко дну, смотри вверх!

Сюжет 
Карл Фредриксен с самого детства был поклонником Чарльза Манца — исследователя Райского водопада. Тогда же, в детстве, он познакомился с соседской девочкой по имени Элли; впоследствии он женился на ней. Всю жизнь Элли хотела попасть в Южную Америку к Райскому водопаду. Однажды они с мужем решили завести ребёнка, но после выкидыша девушка оказалась бесплодной. Ближе к старости Карл решил реализовать её мечту попасть на Райский водопад, однако она умерла незадолго до поездки. Карл поставил целью претворить своё обещание в жизнь и попасть на тепуи.

Чтобы избежать сноса дома, наполненного памятью о жене, и переезда в дом престарелых, он поднимает свой дом в воздух с помощью огромного количества воздушных шаров, при этом случайно захватив с собой упитанного девятилетнего скаута по имени Рассел, который отличается болтливостью, чем сильно раздражает Карла. Две противоположности вынуждены взаимодействовать друг с другом, чтобы преодолеть множество опасностей дикой природы, противостоять неожиданным врагам и находить новых друзей, населяющих джунгли. Сначала они встречают огромную редкую птицу, которую Рассел назвал Кевином, а потом — пса Дага, который при помощи специального ошейника может говорить. Затем они встречают Чарльза Манца, который намерен поймать Кевина и отомстить учёным, не признавшим его открытий. В итоге, вынужденный драться со своим кумиром, Карл побеждает и после этого уже без дома, на дирижабле Чарльза они прилетают в город. В финальном кадре они едят мороженое и считают машины.

Роли озвучивали 
 Эдвард Аснер — Карл Фредриксен
 Джордан Нагаи — Рассел
 Боб Питерсон — Даг, Альфа
 Кристофер Пламмер — Чарльз Ф. Манц
 Делрой Линдо — Бета
 Джерами Рэнфт — Гамма
 Элизабет Доктер — маленькая Элли
 Джереми Лири — маленький Карл
 Джон Ратценбергер — Том
 Джесс Харнелл — медбрат Эй Джей

Создание 

Пит Доктер начал писать сценарий для мультфильма ещё в 2004 году. Идея летающего дома символизирует попытку уйти от реальности, вызывающей большое раздражение, причина которого кроется в нарастающих социальных проблемах. Однако сценарий значительно изменился во время работы. В первой версии действие происходило в летающем замке, который утратил все связи с миром. В замке жил король с двумя сыновьями, которые боролись за право унаследовать королевство. Однажды принцы упали на землю и, пытаясь вернуться, они сталкиваются с разными приключениями, испытаниями и существами (например, гигантской птицей). От изначального варианта остались только птица и название «Вверх».

Актёр и сценарист Томас Маккарти помогал Доктеру и Бобу Питерсону в написании истории около трех месяцев.

Пожилой человек в качестве главного героя был выбран Доктером после того, как он нарисовал картинку, на которой был изображен раздраженный старик с улыбающимися воздушными шариками. Томас и Боб посчитали, что пожилой человек в качестве протагониста может послужить основой разного рода шуток, так как пожилые люди руководствуются своим жизненным опытом и обладают сложившимися взглядами на жизнь. Доктер не был заинтересован в том, чтобы использовать пожилого человека в качестве протагониста, посчитав, что дети будут относиться к Карлу так же, как они относятся к собственным бабушкам и дедушкам.

Доктер отметил, что фильм отражает его дружбу с такими ветеранами компании Дисней, как Фрэнк Томас, Олли Джонстон и Джо Грант (которым посвящён мультфильм и которые умерли до его выхода). Перед своей смертью в 2005 году Джо Грант успел прочитать сценарий, который ему понравился, и дал несколько своих советов. Именно драматическая завязка, связанная с переживаниями Карла по своей покойной жене, была одним из его советов.

Доктер и Джонас Ривера отметили очаровательный характер Карла: «Несмотря на его раздражительность, присущую пожилым людям, в нём есть что-то очаровательное и, конечно же, умение говорить с людьми так, как себе более молодые люди не позволили бы […] Это как ходить на обед с Джо Грантом, который мог позволить себе назвать официантку „дорогушей“».

В первоначальном варианте сценария Карл должен был отправить свою жену в небо, что было по меньшей мере странным и не имело твердой мотивации, поэтому сценаристы начали думать над целью более плотно. В результате в сценарий было добавлено путешествие в Южную Америку. Выбор Южной Америки был не случаен и был отчасти связан с любовью Доктера к тропическим местам и с желанием оставить Карла наедине с ребёнком в таком месте, где бы Карл не смог передать его социальным работникам и вынужден был бы терпеть его общество. Таким образом, ребёнок был добавлен для того, чтобы помочь Карлу выбраться из своего подавленного состояния и продолжать жить дальше.

Образ говорящего пса Дага был придуман, чтобы показать иное видение того, о чём думают собаки.

Для того, чтобы адекватно изобразить поведение собак, в том числе и язык тела, актёры и аниматоры консультировались у собачьего тренера и специалиста по поведению .

Бой-скаут Рассел был добавлен в сценарий намного позже, чем Даг и Кевин; его появление, а также эпизод с попыткой сноса здания, помогли избавить сюжет от чувства «эпизодичности».

Прототипы 
 Образ Карла был скопирован со Спенсера Трейси, Уолтера Маттау, Джеймса Уитмора и c их собственных прародителей, потому что, как отметил режиссёр, они были нечто большим, чем просто ворчливые старики.
 История Чарльза Манца и его раскол с учёным обществом очень похожи на первоначальные отношения профессора Челленджера и представителей науки в романе Артура Конан Дойла «Затерянный мир».
 Райский водопад частично основан на самом высоком водопаде мира — Анхель. На это указывают его расположение в Южной Америке, история с самолётом и образ на фотографиях.

Реакция 
По данным ресурса Rotten Tomatoes, 98 % кинокритиков выдали положительные заключения о фильме. Манола Даргис, в частности, была восхищена первыми минутами фильма, в которых спрессована вся жизнь главного героя; дальнейшее развитие событий, по её мнению, вполне следует в русле голливудской приключенческой кинопродукции с той разницей, что в роли Индианы Джонса оказывается престарелый мизерабль. В первый уик-энд проката в США «Вверх» собрал свыше 68 млн долларов.

Награды и номинации

Награды 
 2009 — премия Национального совета кинокритиков США за лучший анимационный художественный фильм
 2009 — премия Teen Choice Award за лучшую летнюю комедию
 2009 — Специальное упоминание (Future Film Festival Digital Award) на Венецианском кинофестивале
 2010 — «Золотой глобус» за лучший анимационный художественный фильм
 2010 — «Золотой глобус» за лучшую оригинальную музыку (Майкл Джаккино)
 2010 — «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм
 2010 — «Оскар» за лучшую музыку к фильму (Майкл Джаккино)

Номинации 
 2010 — номинация на премию «Грэмми» за лучший саундтрек (Майкл Джаккино)
 2010 — номинация на премию «Оскар» за лучший фильм

Видеоигры 

26 мая 2009 года для нескольких платформ была выпущена одноимённая игра по мотивам мультфильма.

Также 20 марта 2012 года для Xbox 360 была выпущена Kinect Rush: A Disney-Pixar Adventure. В нём представлены персонажи из пяти мультфильмов Pixar: «Вверх», «Суперсемейка», «Тачки», «Рататуй» и «История игрушек».

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 Официальный русскоязычный сайт
 Информация о фильме
 Фильм на сайте студии PIXAR

Мультфильмы США 2009 года
Полнометражные мультфильмы Pixar
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм
Фильмы США в 3D
Мультфильмы Пита Доктера
Фильмы Walt Disney Pictures
Компьютерные анимационные фильмы США
Фильмы с музыкой Майкла Джаккино
Лауреаты премии «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм